В криптографии, трудным предикатом для односторонней функции  называется функция , принимающая значение 0 или 1, при этом её значение  легко вычислить зная , и трудно вычислить зная лишь . Формально, полиномиально вычислимая функция  является трудным предикатом для функции , если случайная величина  трудно вычислима по случайной величине , где  — случайная величина, равномерно распределённая на .

См. также 
 Криптографическая хеш-функция

Ссылки 
 Гирш Э. А. «Сложность вычислений и основы криптографии». Курс лекций описывающий основы сложности вычислений и криптографии.
 Верещагин Н. К. Конспект лекций курса по криптографии.

Криптографические хеш-функции